EZcode — двухмерный штриховой код, созданный Швейцарской высшей технической школой Цюриха и эксклюзивно лицензирован компании Scanbuy в 2006 году. Этот код был создан специально для камерофонов из-за его более простой конструкции по сравнению с другими двухмерными штрихкодами. Спецификации EZcode для кодирования и декодирования являются общедоступными.

Свойства EZcode 
 Размер: 11×11 модулей («больших пикселей»)
 Основная зона: 83 модуля
 Объём информации: 76 бит 
 Минимальный размер: 1,27 см или 0,5 дюймов
 Режим работы: непрямой (код сохраняет не информацию, а только её индекс в базе данных)

Программа-расшифровщик 
Программа для расшифровки EZcode называется ScanLife. Она доступна для большинства мобильных телефонов. При запуске программа считывает код, соединяется с сервером и доставляет информацию пользователю. Всё происходит довольно быстро, но требует подключения к интернету.

Распространение 
EZcode часто можно встретить в США, Мексике, некоторых странах Латинской Америки, в Испании, Дании, Италии и Франции.

Преимущества и проблемы

Преимущества 
 Возможность печати или сканирования с низким разрешением.
 Размер кода всегда остаётся тем же, несмотря на количество информации 
 Программа расшифровки уже установлена на большинство телефонов и может быть бесплатно загружена из интернета.

Проблемы 
 Если фирма Scanbuy закроется — вся система перестанет работать.
 Лицензионное соглашение, поставляемое со сканером, может меняться без предупреждения.
 Для работы системы у пользователя должен быть настроен интернет.

Техническое описание 
Следующее техническое описание базировано на спецификации, предоставленной Scanbuy.

11×11 EZCode состоит из 11×11 модулей (больших пикселей), упорядоченных в решетку (пример снизу):

Цвета могут быть инвертированы, если инверсия включает в себя два белых модуля вокруг кода.

Использование центральной базы данных даёт Scanbuy возможность зарабатывать деньги с хостинга штрихкодов, оставляя остальные части бесплатными. Так же это даёт возможность удалять устаревшие коды и коды-дублёры, снижая риск снижения количества возможных кодов.

Примечания

Ссылки 
 Scanbuy website Официальный сайт Scanbuy
 ScanLife website Сайт для создания кодов EZcode
 getscanlife Сайт для загрузки ScanLife
 

Штрихкоды